Галицька сільська рада — Тернопільська область, Підгаєцький район
 Галицька сільська рада — Чернігівська область, Ніжинський район